Zavrh (gmina Bloke)
 Zavrh (gmina Lenart)
 Zavrh (gmina Litija)
 Zavrh (gmina Trebnje)